Эмиль:

 Эмиль — мужское имя древнеримского происхождения.
 Эмиль Бертэн — лёгкий крейсер французского флота времён Второй мировой войны.
 Эмиль Бушар Трофи — приз, ежегодно вручаемый лучшему защитнику Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.
 Эмиль Дрейцер (род. 1937) — литератор, эмерит-профессор русской литературы в Хантер-колледже Университета города Нью-Йорк.
 Эмиль Йоунссон (1902—1986) — премьер-министр Исландии и министр рыболовства и социальных дел.
 Эмиль Кроткий (1892—1963) — российский и советский поэт, сатирик, фельетонист.
 Эмиль Хадльвредссон (род. 1984) — исландский футболист, выступающий на позиции вингера.

См. также 
 Эмиль из Лённеберги — литературный персонаж, главный герой цикла из шести произведений шведской писательницы Астрид Линдгрен.